Скрабы — название нескольких населённых пунктов:
 Скрабы — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Скрабы — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.